Funkenhausen bezeichnet:

 einen Ort in Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen, siehe Funkenhausen (Hückeswagen)
 einen Ort in Radevormwald, Nordrhein-Westfalen, siehe Funkenhausen (Radevormwald)